CSZKA Dusanbe, tádzsik labdarúgócsapat
 CSZKA Kijiv, ukrán labdarúgócsapat
 CSZKA Moszkva, orosz sportegyesület
 CSZKA Szofija, bolgár sportegyesület